Холмогорское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Холмогорское сельское поселение — входит в Плесецкий район
 Холмогорское сельское поселение — входит в Холмогорский район

Красноярский край 
 Холмогорское сельское поселение — входит в Шарыповский район